Grünwiese ist der deutsche Name von Orten, die heute in Polen bzw. in Russland liegen:
 Grünwiese, Kreis Tost-Gleiwitz, Schlesien: Niewiesze, Dorf im Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Grünwiese, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen: Berjosowka (Kaliningrad, Bagrationowsk, Pogranitschny), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Grünwiese, Kreis Niederung (Elchniederung), Ostpreußen: Seljony Dol, nicht mehr existierender Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland